Hrvatska:
 Kraljev Vrh (Čabar), naselje u sklopu Grada Čabra
 Kraljev Vrh (Jakovlje), naselje u općini Jakovlju
 Kraljev Vrh (Preseka), naselje u općini Preseci